Виставка «Охорона здоров'я» — найбільша в Україні Міжнародна медична виставка. Це перший в Україні та четвертий в Європі захід міжнародного рівня. Щороку «Охорона здоров'я» збирає більше 350 провідних виробників і дистриб'юторів обладнання, послуг, медикаментів, виробів медичного призначення з України та інших країн. Більше двох десятків років виставка допомагає розширити ринок та зміцнити партнерські зв'язки компаніям з Австрії, Білорусі, Німеччини, Греції, Індії, Іспанії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, Латвії, Польщі, Туреччини, Чехії, Швейцарії.
Ефективність участі посилюється проведенням Байєрської програми для іноземних та національних компаній.
84 % відвідувачів виставки — це «decision makers», топ-менеджмент клінік та лікарі з усіх регіонів України, що представляють як приватну, так і державну медицину. У науковій та діловій програмі — тільки найбільш інноваційні теми та методики з міжнародними доповідачами для професіоналів охорони здоров'я.

Виставка сертифікована UFI Approved Event — Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії і проходить щорічний аудит статистичних даних.
 
Виставка «Охорона здоров'я» це:
 Компанії-лідери медичної галузі України
 Іноземні експоненти, що планують вихід на український ринок
 Провідні світові бренди
 Професійний склад відвідувачів, відповідний запитам експонентів
 Ефективні бізнес-переговори
 Місце зустрічі виробників і оптових покупців
 Пряме спілкування з клієнтами та партнерами
 Успішний вихід на ринок медицини
 Розширення дилерської та дистриб'юторської мережі (для вітчизняних та іноземних виробників)
 Байєрська програма для учасників виставки
 Якісний виставковий сервіс
Цільова аудиторія виставки (відвідувачі):
 Державні службовці, що займаються питаннями охорони здоров'я в центральних та місцевих органах влади
 Керівники медичних установ
 Головні лікарі
 Практикуючі лікарі різних спеціальностей
 Завідувачі лабораторій, лаборанти
 Медсестри, фельдшери
 Фармацевти, провізори, технологи фармпідприємств
 Регіональні дилери та постачальники
 Керівники відділів закупівель аптечних мереж та магазинів медтехніки



«Охорона здоров'я 2017» 

26-а Міжнародна медична виставка «Охорона здоров'я» відбудеться в м. Києві з 3 по 5 жовтня 2017 року.

Місце проведення — Міжнародний виставковий центр, Київ, Броварський пр., 15

Організатори виставки — компанії ДП «Прем'єр Експо» (Україна), ITE Group Plc. (Велика Британія), GIMA (Німеччина).

Співорганізатор — Міністерство охорони здоров'я України.

Виставка «Охорона здоров'я» входить до Реєстру медичних виставок, що проводяться в Україні в 2017 році. http://www.ukrmedinform.com.ua

В рамках виставки вже вдруге буде проходити Всеукраїнська відзнака «Головний лікар року-2017», буде представлений майданчик інноваційних рішень в медицині «Digitam Med», і вперше, разом з асоціацією ортодонтів України,- симпозіум «Ортодонтія сьогодні». 

Понад два десятки років виставка допомагає розширити ринок і зміцнити партнерські зв'язки компаній з Голландії, Америки,  Білорусі, Німеччини, Греції, Індії, Іспанії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, Латвії, Польщі, Туреччини, Чехії, Швейцарії.

Різноплановість тематичних розділів виставки «Охорона здоров'я» свідчить про широкий спектр експозиції: «Медична техніка, обладнання для лікування та діагностики», «Витратні матеріали, шовні матеріали, медичний одяг, засоби для догляду та гігієни», «Медичні меблі», «Лабораторна медицина», «Проектування комплексного облаштування лікарень,  лікарських кабінетів,  лікувальних закладів,  санаторіїв», «Обладнання для очищення, дезінфекції, стерилізації та зберігання стерильних виробів».

Разом з виставкою «Охорона здоров’я» відбудеться V Міжнародна виставка та конференція медичного туризму MTEC.Kiev 2017, організаторами якої є «Прем’єр Експо» та Українська асоціація медичного туризму УАМТ (Україна). 

Наукова програма

Темою спеціалізованих семінарів і конференцій стануть актуальні питання радіології, кардіології, урології, лабораторних досліджень, фармацевтичної галузі та інших секторів медицини. Традиційно під час виставки буде проходити: medical outsoursing days- конференція для керівників медичних закладів; спеціалізований семінар для мерів міст; семінар «Сучасні тенденції в офтальмології»; семінар «Школа реабілітації» та майстер-класи з невідкладної допомоги.

Більш детальну інформацію Ви можете знайти на сайті www.publichealth.com.ua

«Охорона здоров'я 2016» 

Ювілейна 25-а Міжнародна медична виставка «Охорона здоров'я» відбудеться в м. Києві з 4 по 6 жовтня 2016 року.

Місце проведення — Міжнародний виставковий центр, Київ, Броварський пр., 15

Організатори виставки — компанії ДП «Прем'єр Експо» (Україна), ITE Group Plc. (Велика Британія), GIMA (Німеччина).

Співорганізатор — Міністерство охорони здоров'я України.

Офіційна підтримка: Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Національна академія медичних наук України, Київська міська державна адміністрація.

Генеральний інформаційний партнер — компанія «Моріон».
Соціальний партнер: Українська футбольна асоціація медиків.

Виставка «Охорона здоров'я» входить до Реєстру медичних виставок, що проводяться в Україні в 2016 році. http://www.ukrmedinform.com.ua

В рамках ювілейної виставки близько 300 компаній з більш ніж 20 країн світу презентують інноваційні продукти і сучасні технології лікування. Традиційно на виставці будуть представлені об'єднані національні групи компаній Німеччини, Китаю, Туреччини, Індії та України.

При плануванні експозиції організатори виставки «Охорона здоров'я» ретельно відстежують всі нові тенденції в даній галузі. В цьому році особливий акцент у формуванні виставки зроблений на презентації сучасного обладнання для діагностики, терапії і реабілітації, буде працювати спеціальна конференц — зона Digital Med.

Тематичні напрямки на виставці на виставці «Охорона здоров'я» 
 МЕДИЧНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ
 ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 ЛАБОРАТОРІЯ
 ФАРМА
 ТЕХФАРМ
 РЕАБІЛІТАЦІЯ
 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
 ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА
 КРАСА ТА ЗДОРОВ'Я
 NEW! РУПРОДУКТИВНА ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА
 NEW! ЦИФРОВА МЕДИЦИНА
 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

Цільова аудиторія виставки 
 Державні службовці, що займаються питаннями охорони здоров'я в центральних та місцевих органах влади
 Керівники медичних установ
 Головні лікарі
 Практикуючі лікарі різних спеціальностей
 Завідувачі лабораторій, лаборанти
 Медсестри, фельдшери
 Фармацевти, провізори, технологи фармпідприємств
 Регіональні дилери та постачальники
 Керівники відділів закупівель аптечних мереж та магазинів медтехніки

Науково — практична програма 
Темою спеціалізованих семінарів і конференцій стануть актуальні питання радіології, хірургії, онкології, лабораторних досліджень, фармацевтичної галузі та інших секторів медицини. Активну участь у формуванні науково-практичної програми виставки та залученні цільової аудиторії беруть: Міністерство охорони здоров'я України, Науково-дослідницькі інститути НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Головне управління охорони здоров'я Києва, а також Міністерство соціальної політики, Федерація роботодавців охорони здоров'я, Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Українська медична асоціація, та ін. Кожен учасник науково-практичних заходів виставки отримує сертифікат про підвищення кваліфікації.

Байерська програма виставки 
Байерська програма виставки «Охорона здоров'я» надає можливість для відвідувачів-байерів організувати свою роботу на виставці максимально ефективно, а експонентам працювати з організаторами «в режимі техзавдання», отримуючи можливість планувати свої зустрічі з найважливішими відвідувачами.

«Медичний туризм. Виставка & конференція. MTEC.Kyiv» 
Головна подія галузі медичного і оздоровчого туризму виставка & конференція. MTEC.Kyiv пройде паралельно з виставкою «Охорона здоров'я». За підтримки Української асоціації медичного туризму та Асоціації лікарів медичного туризму. Серед учасників — зарубіжні клініки, реабілітаційні та оздоровчі центри, клініки пластичної хірургії, центри естетичної медицини і курорти з оздоровленням, український сектор оздоровчого та медичного туризму, оператори виїзного медтуризму.

Ділова програма 2016 
Темою спеціалізованих семінарів і конференцій стануть актуальні питання кардіології, хірургії, онкології, лабораторних досліджень, фармацевтичної галузі та інших секторів медицини. Активну участь у формуванні науково-практичної програми виставки та залученні цільової аудиторії беруть: Міністерство охорони здоров'я України, Комітет ВерховнойРади з питань охорони здоров'я, науково-дослідні інститути НАМН України, Національна медична академіяпоследіпломного освіти імені П. Л. Шупика, а також Міністерство соціальної політики, Федерація роботодавців охорони здоров'я, Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Українська медична асоціація, і ін .
Кожен учасник науково-практичних заходів виставки отримує сертифікат про підвищення кваліфікації.

Статистика виставки «Охорона здоров'я-2015» 
Загальна площа виставки — 4500 кв. м. 221 українських і зарубіжних компаній з 14 країн (Україна, Бельгія, Нідерланди, Білорусь, Індія, Італія, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Польща, Росія, Туреччина,). Більш ніж 7478 відвідувань, 96 % — відвідувачів професіонали медичної та суміжних галузей.

Примітки 

Всесвітні та міжнародні виставки
Виставки Києва
Охорона здоров'я
засновані в Україні 2016